Le tournoi de tennis de Marseille 2001 s'est déroulé au Palais des sports de Marseille du 12 au .

Faits marquants 
 Ievgueni Kafelnikov remporte le tournoi en simple en battant Sébastien Grosjean en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Julien Boutter et Fabrice Santoro s'imposent face à Michael Hill et Jeff Tarango.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Lien interne 
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Tennis en France en 2001
Tennis en février 2001